Глен Мю́рхед (; род. 10 апреля 1989 года, Перт, Шотландия) — шотландский кёрлингист, серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года.

Играет на позициях третьего. В числе прочего, был участником мужской сборной Шотландии на  и мужской сборной Великобритании на зимней Универсиаде 2011.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 : золото (2007), серебро (2008).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2009).
 : золото (2007, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Глен — из семьи известных шотландских кёрлингистов. Его отец — Гордон Мюрхед, чемпион мира и Европы, а также тренер национальных сборных Шотландии и Великобритании. Его сестра — Ив Мюрхед, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр, скип женской сборной Шотландии. Его младший брат — Томас Мюрхед, чемпион мира среди юниоров.

Примечания

Ссылки 

 About us | Ptarmigan Guest House Accommodation in Blair Atholl | About Ptarmigan Guest House B & B in Blair Atholl

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года